Если — служебное слово русского языка, выступающее в роли союза или частицы. Может означать также:
 «Если» — ежемесячный российский журнал фантастики, выходивший в 1991-2016 годы.
 If — американский журнал фантастики, выходивший в 1952-1974 годы.
 ЕСли (ESli) — программный комплекс эмуляции ЕС ЭВМ.
 «Если....» — фильм Линдсея Андерсона 1968 года.
 «Если…» — () известное стихотворение Редьярда Киплинга. В переводе Маршака называется «Если…», в других переводах имеет другие названия.
 «Если…» — телевизионная программа.
 «Если» — музыкальная рок-группа из России.
 «Если...» — пьеса С. И. Алешина.
 «Если...» — ответ спартанцев/лаконийцев царю Македонии Филиппу (отцу Александра Македонского) на угрозу взять штурмом Спарту. Характерный пример лаконичности.

Примечания

См. также 
 .